Шалдово — название населённых пунктов в России:

 Шалдово — деревня в Сошниковском сельском поселении Вичугского района Ивановской области.
 Шалдово — деревня в Сунженском сельском поселении Вичугского района Ивановской области.
 Шалдово — деревня в Антроповском районе Костромской области.